Dia nebo DIA může znamenat:

 2. pád slova Zeus, řecký bůh
 zkráceně diabetes – cukrovka
 zkráceně diapozitiv
 Dia (program) – program pro vytváření diagramů
 Dia (měsíc) – měsíc Jupitera
 Dea Dia – římská bohyně jarní setby
 Digitální a informační agentura – ústřední orgán české státní správy zřízený od 1. ledna 2023
 Detroitský institut umění – muzeum v USA (DIA je zkratka anglického názvu)
 Defense Intelligence Agency – zpravodajská služba USA

Příjmení 
 Alpha Dia (* 1992) – model senegalského původu
 Ali Dia (* 1936) – senegalsko-francouzský fotbalista
 Amadou Dia Ba (* 1958) – senegalský atlet

Externí odkazy